Tarnowiec (gemeente)
 Tarnowiec (Subkarpaten)
 Tarnowiec (Neder-Silezië)
 Tarnowiec (Opole)
 Tarnowiec (West-Pommeren)
 Tarnowiec (powiat Złotowski)

Zie ook:
 Tarnowiec-Elektrownia